Ім'я Богда́на утворене від чоловічого імені Богдан. Означає Богом дана, тобто подарована.

 Богдана Матіяш, поетеса, редактор, перекладач
 Богдана Фільц, композитор і музикознавець
 Богдана Фроляк, композитор

 Богдана () — комуна в Румунії, у повіті Телеорман.
 Богдана () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Богдана.
 Богдана () — комуна в Румунії, у повіті Васлуй.
 Богдана () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Богдана.
 Богдана () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Штефан-чел-Маре.
 Богдана () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Драгош-Воде.
 Богдана () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Бучумі.

 Богдана — перспективна українська самохідна артилерійська установка калібру 155 мм.